Little River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Little River Township (Little River County, Arkansas)
 Little River Township (Mississippi County, Arkansas)
 Little River Township (Poinsett County, Arkansas)
 Little River Township (Kansas)
 Little River Township (Missouri)
 Little River Township (Oklahoma)